Батищево — название населённых пунктов.

Россия 
 Батищево — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Батищево — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Батищево — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Батищево — деревня в Ленинском районе Тульской области.

См. также